

Personnalités 
Adolphe Meurisse, (1815-1890) industriel belge, fondateur et dirigeant de la chocolaterie du même nom.
Catherine Meurisse (1980-), illustratrice, scénariste et dessinatrice de bandes dessinées française.
Charlotte Meurisse (1968-), auteur française de littérature pour la jeunesse.
Jean-Christophe Meurisse, réalisateur français.
Louis Meurisse, photographe belge.
Marie-Line Meurisse (1964-), lutteuse française
Nina Meurisse (1988-), actrice
Paul Meurisse (1912-1979), acteur français.
Théobald Meurisse (1933-1993), décorateur français.
Xandro Meurisse (1992-), coureur cycliste belge.

Entreprises 
Agence Meurisse (1909-1937), agence de presse belge.